Longyang Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Longyang (köping i Kina, Anhui), 
 Longyang (köping i Kina, Shandong), 

Robotskapade Kinaförgreningar